Ха́йленд-Па́рк () — многозначный термин; в основном — распространенный англоязычный топоним.

Значения 
Highland Park (виски) — марка одного из известных шотландских односолодовых виски.

Топонимы

США 
 Хайленд-Парк (Иллинойс) — город в округе Лейк, штат Иллинойс.
 Хайленд-Парк (Мичиган) — город в округе Уэйн, штат Мичиган.
 — деревня в округе Полк, штат Флорида.
 — город в округе Мидлсекс, штат Нью-Джерси.
 — статистически обособленная местность в округе Мифлин, штат Пенсильвания.
 — город в округе Даллас, штат Техас.
 — невключённая территория в округе Фонд-дю-Лак, штат Висконсин.

Австралия 
 — пригород Голд-Коста, Австралия.